Nachtigal ist der Familienname folgender bekannter Personen:

 Gustav Nachtigal (1834–1885), deutscher Arzt und Afrikaforscher
 Johann Karl (auch: Konrad) Christoph Nachtigal (1753–1819; Pseudonym: Otmar), deutscher Schriftsteller 
 Oskar von Nachtigal (1828–1890), preußischer General der Infanterie

Sonstiges:
 Nachtigal (Schiff, 1885), deutscher Regierungsdampfer in Kamerun
 Nachtigal (Schiff, 1895), Regierungsdampfer in Kamerun und Hilfsschiff der deutschen Marine im Ersten Weltkrieg
 Nachtigal-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik
 Nachtigal Peak, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik
 Gustav Nachtigal (Schiff, 1940), Schiff der deutschen Marine im Zweiten Weltkrieg
 Nachtigal (Kamerun), ein Ort in Kamerun
 Gustav-Nachtigal-Medaille, eine Medaille für Verdienste auf dem Gebiet der Geographie und Entdeckungsreisen.
 Kap Nachtigal, ein Kap in Kamerun
 Nachtigal-Fälle, Stromschnellen am Sanaga
 Nachtigal-Bucht (Nightingale Bay), eine Bucht in Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Nachtigal-Krankenhaus
 Nachtigall (Begriffsklärung)